Miejscowości w USA:
 Minetto – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Minetto – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
Gminy w USA:
 Minetto (ang. Minetto Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego